Iers voetbalelftal (mannen)
 Iers voetbalelftal (vrouwen)
 Iers voetbalelftal onder 17 (vrouwen)